Тушкан — рід гризунів з підродини тушканові родини стрибакові.
 Тушкан великий — вид гризунів із роду тушкан.
 Тушканові — систематична група гризунів, що має статус підродини в родині стрибакові.

Персоналії 

 Тушкан Георгій Павлович (1906—1965) — російський радянський письменник, автор пригодницьких та фантастичних творів, син Павла Тушкана.
 Тушкан Павло Федорович (1867—1942) — український діяч, член Української Центральної Ради від Катеринославської губернії, батько Георгія Тушкана.

Багатозначні терміни